Giorgio Pruzzo – ex calciatore italiano
 Roberto Pruzzo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano